Цвецинский — фамилия:

 Цвецинский, Адам Игнатьевич — Георгиевский кавалер; генерал-майор; 11 августа 1877.
 Цвецинский, Альфонс-Фортунат-Георгий Станиславович — Георгиевский кавалер; подполковник; 26 января 1917.

См. также 
 Цветницкий